Буриани:
 Буриани — населённый пункт в Грузии.
 Буриани, Рубен (род. 16 марта 1955 года) — итальянский футболист.